

Patronyme 
 Agricol Minvielle (1764-1793), homme politique français de la Révolution française.
 André Minvielle (né en 1957), chanteur et musicien français.
 Anne-Marie Minvielle (1943-2019), journaliste française.
 Gabriel Minvielle (1768-1802), révolutionnaire français.
 Gabriel Minvielle (16?-1702), huguenot et maire de New York.
 Gérard Minvielle (1902-1990), homme politique français.
 Pierre Minvielle (1934-2017), écrivain français.
 Prosper Minvielle (1860-1954), politique français.

Homonymie de patronyme